A-2 Hrvatska košarkaška liga je drugi razred hrvatskog muškog klupskog košarkaškog natjecanja.

Sustav natjecanja 

U sezoni 1994./95. 36 momčadi A-2 lige bile su svrstane u tri geografski podijeljene skupine: skupina "Jug", skupina "Zapad" i skupina "Istok". Nakon dvokružnog liga sustava po skupinama prvaci skupina, te 12. plasirana momčad A-1 Hrvatske košarkaške lige 1994/95 doigravaju za ulazak u A-1 Hrvatsku košarkašku ligu. Pobjednik doigravanja postaje 12. član A-1 Hrvatske košarkaške lige 1995./96.

Rezultati

Skupina jug

Skupina zapad

Skupina istok

Ljestvice učinka

Skupina jug

Skupina zapad

Skupina istok

Doigravanje

Prvaci 

Košarkaški klub Dinamo (Vinkovci)

Izvori 
 dnevni list "Sportske novosti"
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

Poveznice 
 A-1 liga 1994./95. 
 B-1 liga 1994./95. 
 Kup Hrvatske 1994./95. 

1994/95
Hrvatska košarkaška natjecanja - sezona 1994./95.
1994-95